Льюис, Джон (1889—1976) — британский проповедник-унитарий, христианский социалист, позднее — философ-марксист.
 Льюис, Джон (1920—2001) — американский джазовый пианист, композитор. Музыкальный руководитель «Modern Jazz Quartet».
 Льюис, Джон Лливелин (1880—1969) — американский профсоюзный лидер.
 Льюис, Джон Фредерик (1804—1876) — английский художник-ориенталист.
 Льюис, Джон Роберт (1940—2020) — американский борец за гражданские права, конгрессмен США.